LDDP steht für:
 Lietuvos demokratinė darbo partija, litauische Partei
 Flugplatz Ploče (ICAO-Code), kroatischer Flughafen

Abkürzung